Kleine Schanze steht für:

 Kleine Schanze, Teil der Berner Stadtbefestigung; siehe Schanzen (Bern)#Kleine Schanze
 Kleine Schanze, Skisprungschanze mit einem Hillsize von 20 bis 49 Metern; siehe Skisprungschanze#Größeneinteilung